Lipowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Johann Lipowsky (1723–1780), bayerischer Jurist und Historiker
 Emanuel Lipowsky, Freiherr von Lipowetz, Generalkonsul und Ehrenbürger von Krakau
 Felix Joseph von Lipowsky (1764–1842), bayerischer Jurist, Historiker und Archivar
 Felix Friedrich von Lipowsky (1824–1900), deutscher Verwaltungsjurist in Bayern; Polizeidirektor in München, Regierungspräsident in Niederbayern
 Reinhard Lipowsky (* 1953), deutscher Physiker
 Thaddäus Ferdinand Lipowsky (1738–1767), deutscher Beamter und Musiker